Иванковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Иванковская волость (Радомысльский уезд) — в составе Киевской губернии, Радомысльский уезд
 Иванковская волость (Челябинский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Челябинский уезд
 Иванковская волость (Прилукский уезд) — в составе Полтавской губернии, Прилукский уезд